Mathijsen ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Mathijsen (1805–1878), niederländischer Mediziner
 Joris Mathijsen (* 1980), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mathiesen
 Mathisen
 Matthiesen
 Matthison